Барвице:

 Барвице — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Щецинецкий повят.
 Барвице — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Щецинецкий повят, Западно-Поморское воеводство.